Ел Салате има више значења:

 Ел Салате (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салате (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салате (Буенависта), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Салате (Токумбо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику